Ilze Jākobsone – cestista lettone
 Ināra Jākobsone – ex cestista lettone
 Zane Jākobsone – cestista lettone